Stara Wieś – frazione del comune di Brzozów;
Stara Wieś – frazione del comune di Książ Wielki;
Stara Wieś – frazione del comune di Chorzele;
Stara Wieś – frazione del comune di Łęczna;
Stara Wieś – frazione del comune di Wilamowice.